Sägmüller ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Baptist Sägmüller (1860–1942), deutscher Theologe
 Paul Sägmüller (* 1958), deutscher Heimatforscher und Schriftsteller

Siehe auch:
 Hans Peter Sagmüller (1950–2010), österreichischer Künstler, siehe Aramis (Künstler)
 Segmüller